Torch (Duitse rapper), een rapper uit Duitsland
Torch (Amerikaanse rapper), een rapper uit de Verenigde Staten
The Torch, een wolkenkrabber in Dubai